Anconella – località del comune italiano di Loiano 
 Parco dell'Anconella – parco di Firenze